Grevelingen is:
 Een vroegere zeearm van de Noordzee in Zuidwest-Nederland, zie Grevelingenmeer
 De vaargeul in het Grevelingenmeer, zie Grevelingen (vaargeul)
 De Grevelingendam
 De Grevelingensluis
 Een stad in Frans-Vlaanderen, zie Grevelingen (stad)